Сакаев — фамилия; имеет женскую форму Сакаева.

Известные носители 
 Сакаев, Вячеслав Викторович (род. 1988) — российский легкоатлет (барьерный бег).
 Сакаев, Ильдар (род. 1963) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Сакаев, Константин Руфович (род. 1974) — советский и российский шахматист, гроссмейстер.

 Сакаева, Мастюра Фахрутдиновна (1916—2007) — заведующая почечным центром Башкирской республиканской клинической больницы, Герой Социалистического Труда, Заслуженный врач Башкирской АССР.